Jonas Andersson (ur. 1974) – szwedzki motorowodniak
 Jonas Andersson (ur. 1977) – szwedzki pilot rajdowy
 Jonas Andersson (ur. 1981) – szwedzki hokeista
 Jonas Andersson (ur. 1984) – szwedzki pływak
 Jonas Andersson (ur. 1990) – szwedzki żużlowiec

Zobacz też:
 Patrik Jonas Andersson